Le tournoi de tennis US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute à Indianapolis du 4 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Smith et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
US Clay Court
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en août 1980